

Génétique 
 Gene Codes Corporation, société privée spécialisée dans la bio-informatique et l'analyse de séquence d'ADN.
 Gene Ontology, projet bio-informatique destiné à structurer la description des gènes et des produits géniques.
 Gene-scan Analysis, logiciel chargé d'analyser les données brutes de gene scan sur le séquenceur de gène Abi prism 310.
 Gene targeting, méthode permettant le remplacement d'un gène par une nouvelle séquence par le biais de la recombinaison homologue. 
 Genes and Development, revue scientifique spécialisée dans la recherche sur la génétique et la biologie moléculaire.
 Genes, Brain and Behavior, revue scientifique spécialisée dans la génétique comportementale, neuronale et psychiatrique.
 Gene, revue scientifique en génétique à comités de lecture, axée sur le clonage, la structure et la fonction des gènes.

Architecture 
 Pavillon Gene-H.-Kruger, bâtiment de l'Université Laval, à Québec.

Astronomie 
 (2748) Patrick Gene, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Cinéma 
 In My Genes (2009), film documentaire kenyan.

Comics 
 Gene Nation, faction mutante terroriste issue des Morlocks.

Informatique 
 Blue Gene, architecture de superordinateurs.
 X-Gene, SoC de la société AppliedMicro basé sur l'architecture ARM Cortex-A50 64 bits.

Manga 
 Monthly Sunday Gene-X, magazine de prépublication de mangas mensuel.

Musique 
 Gene (années 1990), groupe de musique pop britannique.
 Gene and Eunice (1950 à 1960), duo vocal de rhythm and blues américain.
 Gene Simmons (album) (1978), premier album solo de Gene Simmons.
 Gene Vincent and the Blue Caps (1957), deuxième album du groupe de rockabilly Gene Vincent and His Blue Caps.
 George Jones and Gene Pitney (Recorded in Nashville!) (1965), album collaboratif entre les deux artistes américains de musique country et de rock 'n' roll.
 George Jones and Gene Pitney: For the First Time! Two Great Singers'' (1965), album collaboratif entre les deux artistes américains de musique country et de rock 'n' roll.

Patronyme 
 Owen Gene (2003-), footballeur français
 Pierrette Gene, femme politique en République démocratique du Congo ;
Víctor Genes (1961), footballeur paraguayen reconverti en entraîneur.

Prénom 
Gene est un prénom anglais, hypocoristique de Eugene. Il est notamment porté par :
 Gene Ammons (1925-1974), saxophoniste ténor américain ;
 Gene Autry (1907-1998), cow-boy chantant d'Hollywood ;
 Gene Bartow (1930-2012), entraîneur américain de basket-ball ;
 Gene Bates (1981-), coureur cycliste australien ;
 Gene Chandler (1937-), chanteur américain de Soul ;
 Gene Clark (1944-1991), chanteur, guitariste et compositeur américain de folk ;
 Gene Colan (1926-2011), dessinateur de l'Âge d'or des comics ;
 Gene de Paul (1919-1988), compositeur et arrangeur américain ;
 Gene Fullmer (1931-2015), boxeur américain ;
 Gene Guarilia (1937-2016), joueur de basket-ball américain ;
 Gene Hackman (1930-), acteur américain ;
 Gene Hatcher (1959-), boxeur américain ;
 Gene Kelly (1912-1996), acteur, chanteur, réalisateur, danseur, chorégraphe et producteur américain ;
 Gene Krupa (1909-1973), batteur et chef d'orchestre de jazz américain ;
 Gene Mako (1916-2013), joueur de tennis américain ;
 Gene Melchiorre (1927-), joueur américain de basket-ball ;
 Gene Okerlund (1942-2019), annonceur et interviewer américain ;
 Gene Parsons (1944-), musicien américain ;
 Gene Pitney (1940-2006), chanteur et compositeur américain ;
 Gene Quintano (1946), scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 Gene Saks (1921-2015), acteur et réalisateur américain ;
 Gene Sarazen (1902–1999), golfeur américain ;
 Gene Scott (1937-2006), joueur de tennis américain ;
 Gene Shue (1931-2022), joueur entraîneur américain de basket-ball ;
 Gene Simmons (1949-), bassiste, guitariste, chanteur, auteur-compositeur et acteur israélo-américain ;
 Gene Snitsky (1970-), catcheur américain ;
 Gene Tierney (1920-1991), actrice américaine ;
 Gene Tunney (1897-1978), boxeur américain ;
 Gene Upshaw (1945-2008), joueur de football américain ;
 Gene Vincent (1935-1971), chanteur américain de rock'n'roll et de rockabilly ;
 Gene Wilder (1933-2016), réalisateur, acteur et scénariste américain ;
 Gene Wolfe (1931-2019), écrivain américain de science-fiction et de fantasy ;
 Larry Gene Bell (1949-1996), tueur en série américain.

Sport 
 Gene Hooks Field at Wake Forest Baseball Park, stade de baseball situé à Winston-Salem en Caroline du Nord.

Voir aussi 
 Gené, ancienne commune française du département de Maine-et-Loire en région Pays de la Loire.